Boaz Kiplagat Lalang – mezzofondista keniota
 Edna Kiplagat – maratoneta e mezzofondista keniota
 Florence Kiplagat – mezzofondista e maratoneta keniota
 Julius Kiplagat Yego – giavellottista keniota
 Lornah Kiplagat – maratoneta e mezzofondista keniota naturalizzata olandese
 Mathieu Kiplagat Saw – altista keniota
 Nicholas Kiplagat Bett – ostacolista keniota
 Silas Kiplagat – mezzofondista keniota
 Vincent Kiplagat Mitei – ex maratoneta keniota